Chico Spina (1955), ex-futebolista brasileiro;
Spina Bifida, malformação congênita provocada por um fechamento incompleto do tubo neural embrionário;
Damochlora spina, espécie de gastrópode da família Camaenidae;
Amphiroa spina, nome botânico de uma espécie de algas vermelhas;
La spina dorsale del diavolo, filme ítalo/estadunidense/iugoslavo de 1971.
Spina, o nome em latim para Espina (circo romano), um dos elementos arquitetônicos de um circo romano;

Ver também
 Espina
 Espinar
 Ospina

Desambiguações de espécies